

Patronyme
Heldt est un patronyme porté notamment par :

 Horst Heldt (1969-), footballeur allemand ;
 Werner Heldt (1904-1954), peintre allemand.

Fiction 
 , série télévisée allemande diffusée de 2013 à 2021